Cette page contient les pages d'homonymie de Kid et Kids.

Pseudonyme 

 Billy the Kid, le surnom de Henry McCarty (1859-1881), un hors-la-loi du Wild West américain ;
 Laredo Kid (1986-), un catcheur américain ;
 Mary Kid (1901-1988), une actrice allemande du cinéma muet.

Titres 

 Kids, un film américain réalisé par Larry Clark, sorti en 1995 ;
 Kid, un film américain de John Mark Robinson, sorti en 1990 ;
 Kid, un film belge de Fien Troch, sorti en 2013 ;
 Kids, une chanson de Robbie Williams et Kylie Minogue sur l'albums Sing When You're Winning, sorti en 2000 ;
 Kids, une chanson du groupe MGMT sur l'album Oracular Spectacular, sortie en single en 2008 ;
 Kid, un single d'Eddy de Pretto, sorti en .

Sigle 
KID peut désigner :
 Kovansyon Inite Dèmokratik (en français, Confédération d'union démocratique), un parti politique haïtien ;
 KID (où KID signifie Kindle Imagine Develop), une société japonaise de jeux vidéo.

Voir aussi 
 Kid Paddle, une série de bande dessinée créée par Midam en 1993